Petreni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Petreni (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Petreni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Petreni (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

 in der Republik Moldau
 Petreni (Drochia), Gemeinde im Rajon Drochia
Siehe auch
Pietreni